Mellunmäki – quartiere di Helsinki
Mellunmäki – stazione della metropolitana di Helsinki